Atropa belladonna — planta tóxica conhecida por beladona
Amaryllis belladonna — planta ornamental conhecida por falsa-beladona ou amarílis
Belladonna (atriz pornô) — nome artístico de Michelle Anne Sinclair
Bella Donna (álbum) — da cantora Stevie Nicks, lançado em 1981
Bela Donna — drama 1998, dirigido por Fábio Barreto
Kanashimi no Belladonna — filme de 1973, realizado por Eiichi Yamamoto
 Beladona (quadrinhos) — graphic novel brasileira

Desambiguações de cinema